Il doppio del torneo di tennis Düsseldorf Challenger 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Fabio Colangelo e Philipp Marx che hanno battuto in finale Filip Polášek e Igor Zelenay 3-6, 6-3, [10-7].

Teste di serie 

 Tomas Behrend /  Christopher Kas (primo turno)
 Hugo Armando /  Adrián García (primo turno)

 James Cerretani /  Lukáš Rosol (quarti di finale)
 Fabio Colangelo /  Philipp Marx (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Düsseldorf Challenger 2007